Giovanni Orsomando (1895-1988) – compositore e direttore di banda italiano
Nicoletta Orsomando (1929-2021) – ex annunciatrice televisiva italiana, figlia di Giovanni